Моріс Філіп Гаспард Білі (Maurice Philippe Gaspard Beeli) (, Сен-Жіль — ) — бельгійський міколог.

Дослідник грибів Бельгії та Бельгійського Конго. Гриби Конго Білі досліджував дистанційно, не відвідуючи Африку.
Між 1920 та 1940 роками опублікував близько 30 робіт про африканські гриби та 11 статей у журналі «Fungi Goossensiani». Для позначення видів, які увів в науку Білі — використовують скорочення Beeli.

Основні роботи 
 (1920). Note sur le genre Meliola Fr. Éspèces et variétés nouvelles récoltées au Congo. Essai d'un synopsis genéral des Meliola, rangées d'aprés les caractères anatomiques et d'apres les hôtes, suivi d'une liste de toutes les éspèces décrites à cè Jour. Bulletin du Jardin Botanique de l’État à Bruxelles 7 (1): 89-160.
 (1922). Notes mycologiques. 1. Contribution à la flore mycologique du Congo. Bulletin du Jardin Botanique de l’État à Bruxelles 8 (1): 1-22.
 (1923). Notes mycologiques. Champignons nouveaux pour la flore Belge, récoltés de 1915 a 1923. Bulletin de la Société de Botanique de Belgique 56: 57-68, 4 plates.
 (1926). Contribution nouvelle à l’étude de la flore mycologique du Congo. Bulletin de la Société Royale Botanique de Belgique 58 (2): 203–215, tabs 15-16.
 (1940). Notes mycologiques Congolaises. Champignons recoltés dans la région du Kiva par F.L. Hendrickx, mycologue à l'Ineec. Bulletin du Jardin Botanique de l’État à Bruxelles 16: 105–107.

Примітки 

Бельгійські мікологи